Новоднепровка — название населённых пунктов на Украине:

 Новоднепровка — село в Запорожском районе Запорожской области.
 Новоднепровка — село в Каменско-Днепровском районе Запорожской области.